Urmeniș (< Örményes) se poate referi la:

 Urmeniș, Bistrița-Năsăud (Mezőörményes)
 Urmeniș, Maramureș (Bükkörményes)

Vezi și 
 Armeniș
 Ormeniș

Toponime românești